Bełżyce  peut désigner :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Lublin
 Bełżyce, une ville, chef-lieu de la gmina de même nom
 Bełżyce, une gmina